Neustädter Rathaus bezeichnet folgende Rathausgebäude:

 Neustadtrathaus (Braunschweig)
 Neustädter Rathaus (Dresden) in Dresden
 Rathaus der Neustadt (Eisleben) in Lutherstadt Eisleben
 Neustädter Rathaus (Hanau) in Hanau
 Neustädter Rathaus (Herford) in Herford
 Rathaus Neustadt-Glewe in Neustadt-Glewe
 Rathaus (Neustadt an der Orla), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Neustädter Rathaus (Prag) in der Prager Neustadt
 Neustädtisches Rathaus (Schwerin) in Schwerin
 Neustädter Rathaus (Warburg) in Warburg
Siehe auch:
 Altes Rathaus (Neustadt)